Sanson peut faire référence à :

Patronymes 
Sanson est un nom de famille français. Il se rencontre principalement en Normandie.

 Famille Sanson, une famille de bourreaux français de 1688 à 1847 ;
 André Sanson, zootechnicien français (1826-1902) ;
 Audley Sanson, joueur de cricket ;
 Boris Sanson (né en 1980), sabreur français ;
 Ernest Sanson, architecte français (1836-1918) ;
 Jacqueline Sanson (née en 1948), conservateur général des bibliothèques ;
 Jean-Baptiste Sanson de Pongerville (1782-1870), académicien français ;
 Justin-Chrysostome Sanson (1833-1910), sculpteur français ;
 Louis Joseph Sanson, (1790-1842), chirurgien et ophtalmologue français ;
 Morgan Sanson (né en 1994), footballeur français ;
 Nicolas Antoine Sanson, général français (1756-1824) ;
 Nicolas Sanson, cartographe français (1600-1667) ;
 Père Pierre Sanson, prêtre de l'Oratoire, prédicateur à Notre-Dame de Paris de 1925 à 1927 (1885-1955) ;
 Raoul Grimoin-Sanson, inventeur français (1860-1941) ;
 René Sanson, homme politique français (1910-2004) ;
 Véronique Sanson (née en 1949), auteur-compositeur-interprète française ;

Toponymes

 Sanson, arrondissement de la commune béninoise de Tchaourou
 Sanson (Nouvelle-Zélande)

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand